Squarciapino ist der Familienname folgender Personen:

 Franca Squarciapino, italienische Kostümbildnerin
 Maria Floriani Squarciapino (1917–2003), italienische Klassische Archäologin